Szob beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szob
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szob
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szob